Chiesa di Santa Pelagia – luogo di culto cattolico a Milano
 Chiesa di Santa Pelagia – luogo di culto cattolico a Torino
 Chiesa delle Sante Margherita e Pelagia – luogo di culto cattolico a Cremona